Михаил Дараган:
 Дараган, Михаил Иванович (?—1860) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Дараган, Михаил Петрович (1834—1918) — действительный тайный советник, сенатор, калишский губернатор.